RMS Mauretania is de naam voor meerdere Britse schepen:
 RMS Mauretania (1906), oceaanstomer, in vaart 1906-1935
 RMS Mauretania (1938), haar opvolger, in vaart 1938-1965